Desa Sindanglaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sindanglaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,73, long 107,81), 
 Desa Sindanglaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,72, long 107,04), 
 Desa Sindanglaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,58, long 107,37), 
 Desa Sindanglaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,57, long 107,39), 
 Desa Sindanglaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,88, long 107,69), 
 Desa Sindanglaya (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar